IMJ est un sigle qui peut désigner :
 , une publication médicale irlandaise fondée en 1867 et évaluée par des pairs.

Voir aussi 
 IMJ-PRG ou Institut de mathématiques de Jussieu – Paris Rive Gauche, un laboratoire de recherche en mathématiques fondamentales situé à Paris